На Летних Азиатских играх 2006 года в Дохе спортсмены Казахстана завоевали 23 золотых, 19 серебряных и 43 бронзовых медалей, что вывело страну на 4-е место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Ссылки 
 Информация на сайте НОК Казахстана

Казахстан на Азиатских играх
Спорт в Казахстане в 2006 году‏‎